

Cinema 
Il terzo uomo (The Third Man) – film diretto da Carol Reed del 1949

Televisione 
The Third Man – serie televisiva britannica e statunitense prodotta dal 1959 al 1965

Musica 
The Third Man – album di Enrico Rava del 2007